Освободителна война може да се отнася за:
 Освободителна гражданска война (44-36 година пр.н.е.)
 Руско-турска война (1877-1878)
 Естонска освободителна война (1918-1920)